Hawaii Tennis Open 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2016 z cyklu Hawaii Tennis Open rozgrywany w dniach 21–27 listopada 2016 roku w Honolulu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016
2016 w tenisie ziemnym
2016 w Stanach Zjednoczonych